Austria:
 Friedrichstraße – ulica w Wiedniu

Niemcy:
 Friedrichstraße – ulica w Bayreuth
 Friedrichstraße – ulica w Berlinie
 Friedrichstraße – ulica w Wuppertalu
 Berlin Friedrichstraße – dworzec kolejowy w Berlinie